

Astronomie 
 Linus (lune), lune de l'astéroïde (22) Calliope.

Bande dessinée 
 Linus (périodique), revue italienne de bande dessinée (1965-).
 Linus, pseudonyme utilisé par Pierre Christin pour ses premiers scénarios de bande dessinée.
 Linus Van Pelt. Personnage du comics (bandes dessinées) "peanuts" de Charlie Brown, créé en 1952.

Musique 
 Linus, tragédie lyrique de Jean-Philippe Rameau qui ne fut pas représentée et dont la musique est perdue.
 Linus, tragédie lyrique de Antoine Dauvergne, Pierre Montan Berton et Jean-Claude Trial (1769)

Prénom 
 Linus Pauling, un chimiste américain (1901-1994). 
 Linus Torvalds, créateur du système d'exploitation Linux (1969-). 
 Francis Line, aussi appelé Linus de Liège, un scientifique ecclésiastique ayant vécu à Liège.

Voir aussi 
 Lin (pape), deuxième pape de l’Église catholique romaine (vers 13-vers 78). 
 , nom de plusieurs personnages de la mythologie grecque.